Lymphogranuloma venereum,  een geslachtsziekte
licht verstandelijk gehandicapt; zie Mentale retardatie